Элита — посёлок в Емельяновском районе Красноярского края, административный центр Элитовского сельсовета.

География 
Находится на трассе Р-255 «Сибирь» примерно в 8 километрах по прямой на запад-северо-запад от западной границы Красноярска.

Климат 
Климат резко континентальный. Среднемесячная температура воздуха июля составляет +19 °C, а самого холодного месяца — января −16 °C. Средняя продолжительность безморозного периода — 120 дней, с температурой +10 °C — 114 дней, средняя дата последнего заморозка — весной 22 июня, первого, осенью — 20 сентября. Продолжительность безморозного периода 95-116 дней. Годовая сумма осадков составляет до 430—680 см, причём большая часть их выпадает в тёплый период года.

История 
Основан в 1931 как центральная усадьба одноимённого совхоза.

Население 
Постоянное население составляло 1446 человек в 2002 году (94 % русские), 1746 — в 2010.

Примечания 

Населённые пункты Емельяновского района